K-PAX – cykl powieści Gene Brewera
 K-PAX – powieść Gene Brewera z 1995 roku
 K-PAX – film z 2001